Там:

Фамилия 
 Там, Алан (род. 1950) — гонконгский актёр, певец и продюсер.
 Там, Хелена (1843—1925) — шведский композитор.

Фильмы и сериалы 
 «Там» () — американская кинокомедия 1995 года, режиссёр Сэм Ирвин.
 «Там» () — бельгийский документальный фильм 2006 года, режиссёр Шанталь Акерман.
 «Там» () — американский телесериал 2005 года, режиссёр Джесси Бокко.

См. также 
 Тамм
 Тамтам (значения)